Соединённые Штаты Америки являются исторической родиной небоскрёбов: первым небоскрёбом считают 10-этажный «Home Insurance Building», построенный в Чикаго в 1885 году. Здание было построено с использованием нового стального-нагрузостойкого каркаса. Одиннадцать американских небоскрёбов в своё время были самыми высокими зданиями в мире. В XX веке США были лидером в мировом строительстве высотных зданий, однако в конце века и начале XXI века в этом плане стали уступать другим странам. В конце XX века началось бурное строительство небоскрёбов в Китае и Гонконге; в начале XXI века начался «строительный бум» в Объединённых Арабских Эмиратах. На 2013 год только 5 из 25 самых высоких зданий в мире расположены в США.

В 2013 году самым высоким в США стало новое здание Всемирного торгового центра (известное также как «Башня Свободы») — его высота с учётом шпиля 541 метр, хотя по высоте до уровня крыши (417 метров) оно уступает построенному в 1974 году и расположенному в Чикаго зданию «Уиллис-тауэр» — его высота составляет 442 метра до крыши и 527 метров с учётом шпиля. С 1972 года и до терактов 11 сентября 2001 года вторую позицию в списке занимали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, причём с 1972 по 1974 год они были самыми высокими зданиями на планете. Нью-йоркский «Эмпайр-стейт-билдинг» в настоящее время является третьим по высоте зданием, с 2001 по 2013 годы он временно вновь был самым высоким зданием Нью-Йорка. Четвёртый в списке — Международный отель и башня Трампа в Чикаго, построенный в 2009 году. Нью-Йорк и Чикаго можно по праву считать главными центрами американского «небоскрёбостроения»: в списке ниже среди первых двадцати пяти высочайших небоскрёбов восемь находятся в Нью-Йорке и семь в Чикаго.

Строительство сверхвысокого небоскрёба «Чикаго-Спайр», который планировалось построить в Чикаго, было в конечном итоге отменено; его высота могла бы составить 609 метров, что сделало бы его самым высоким зданием в Соединённых Штатах. Сначала работы был заморожены на стадии котлован в 2009 году, а затем строительство и вовсе было отменено из-за финансовых проблем. Высотные здания из числа тех, что предложены или уже возводятся, включают в себя American Commerce Center (460 м) в Филадельфии, Trans National Place в Бостоне (351,8 м),Signature Tower в Нашвилле (246 м), One Bayfront Plaza (320 м) и Empire World Towers (312 м) в Майами а также Waterview Tower (319 м) в Чикаго, уникальный Museum Plaza (214 м) в Луисвилле. Если все вышеуказанные высотные здания будут построены без изменений первоначальных проектов, девять из десяти высочайших зданий США окажутся в Нью-Йорке (5: Всемирный торговый центр 1, Madison Square Garden Towers I и II, Всемирный торговый центр 2, и Hudson Place Tower) или в Чикаго (3: Уиллис-тауэр, Trump International, и Waldorf-Astoria Hotel and Residence Tower), с исключением в лице American Commerce Center в Филадельфии, который займёт второе место в списке (после Всемирного торгового центра 1).

Больше всего небоскрёбов находится в Нью-Йорке: здесь насчитывается свыше 216 зданий, высота которых не менее 180 метров, включая находящиеся в стадии строительства; на втором месте идёт Чикаго со 114 небоскрёбами высотой не менее 150 метров, включая находящиеся в стадии строительства. На третьем месте располагается Лос-Анджелес — в городе 25 небоскрёбов высотой не менее 150 метров.

Построенные здания 
В список включены все завершенные здания или здания с завершенным каркасом высотой от 220 метров, измерения высоты основаны на стандартных методиках, в высоту включается шпиль и архитектурные детали, но не включена мачта антенны. Знак «=» после места в списке указывает на равную высоту зданий.

* Означает, что здание в процессе строительства, но каркас готов.

Высочайшие здания по антеннам 
В этот список включены готовые здания и здания с готовым каркасом выше планки в 244 метра с включением в высоту мачты антены, стандартные измерения высот небоскрёбов — обходятся без мачт антен. Список приведён в сравнительных целях

* Означает, что здание в процессе строительства, но каркас готов.

Высочайшие здания в процессе постройки, одобренные к возведению и предложенные

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания, которые, как планируется, превысят планку в 220 метров. В список включены и здания с завершённым каркасом.

* Значок (—) указывает на отсутствие информации о строительстве и дате завершения.

Одобренные 

В списке перечислены здания, которые одобрены к возведению в США и, как планируется, превысят планку в 220 метров.

Предложенные 

В списке представлены здания с высотой более 220 метров — планы которых представлены на одобрение и включение в градостроительные планы.

* Значок (—) указывает на отсутствие информации о строительстве и дате завершения.

Более несуществующие небоскрёбы 
В этом списке представлены здания США, подпадающие под определение высоких и сверхвысоких — они были уничтожены или подверглись сносу.

Хронология самых высоких зданий в США 
В списке приведены здания — в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими на территории США.

См. также 
 Список самых высоких зданий по штатам США
 Список высочайших сооружений США
 Список городов с наибольшим числом небоскрёбов
 Список самых высоких зданий мира

Примечания

Ссылки 

 SkyscraperCity
 Диаграмма небоскрёбов США на SkyscraperPage